Холщайн-Кил () е линия на благородническия род Шауенбург и Холщайн от 1261 до 1390 г. в историческата област Холщайн.

Създава се през 1261 г. при наследствена подялба от графствата Холщайн и Щормарн, които до 1238 г. са управлявани от Адолф IV фон Шауенбург и Холщайн. Той се оттегля в манастир, след което в Холщайн заедно управляват синовете му Йохан I и Герхард I. През 1261 г. те разделят това графство, Йохан управлява в Кил, и така основава линията Холщайн-Кил, а Герхард упправлява в Итцехое и основава линията Холщайн-Итцехое.

Преди 1295 г. Холщайн-Итцехое е разделен на Холщайн-Пльон, Холщайн-Пинеберг и Холщайн-Рендсбург.

През 1316 г., графството Холщайн-Кил попада на графовете на Холщайн-Пльон, при което Йохан II е свален.

През 1390 г. умира бездетен последният граф на Холщайн-Пльон и на Холщайн-Кил. Двете територии отиват на линията Холщайн-Рендсбург на Николаус фон Холщайн-Рендсбург († 1397) и неговия племенник граф Герхард VI фон Холщайн-Рендсбург († 1404).

Графове на Холщайн-Кил 
 1261-1263 Йохан I (* 1229, † 1263)
 1263-1273 Адолф V (* 1252, † 1308), от 1273 граф на Холщайн-Зегеберг
 1263-1316 Йохан II Ednooki (* 1253, † 1321), свален
 1263-1273 Албрехт I († 1300) като малолетен съ-граф, духовник от 1283 в Хамбург
 1316-1359 Йохан III (* 1296, † 1359), от 1312 граф на Холщайн-Пльон
 1359-1390 Адолф VII (* 1329, † 1390), също граф на Холщайн-Пльон

Източници 

 Eduard Wippermann: Kurze Staatsgeschichte der Herzogthümer Schleswig und Holstein. C. A. Schwetschke, Halle 1847, S. 61
 Jürgen Bremer: Geschichte Schleswig-Holsteins bis zum Jahre 1848. Schröder, Kiel 1864, S. 143.
 Cajus Möller: Geschichte von Schleswig-Holstein: Hannover 1865
 genealogy.euweb.cz
 thepeerage.com

Исторически области в Германия
История на Шлезвиг-Холщайн
+
+
Холщайн
Кийл